Henri Sausin (1909-1972), coureur cycliste français ;
 Jacques Sausin (1932-2010), danseur et chorégraphe belge.